De 27e editie van de UEFA Cup werd in een volledig Italiaanse finale gewonnen door Inter Milan gewonnen tegen Lazio Roma.

Eerste voorronde

Tweede voorronde

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale 

 *  Vet is bekerwinnaar

Externe links
 Officiële website
 Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1997/98